L'Atelier de Joël Robuchon (New York, 2006-2012), een voormalig restaurant in New York
 L'Atelier de Joël Robuchon (New York, 2015), een in 2015 geopend restaurant in New York
 L'Atelier de Joël Robuchon (Bangkok), een restaurant in Bangkok
 L'Atelier de Joël Robuchon (Bordeaux), een restaurant in Bordeaux
 L'Atelier de Joël Robuchon (Hongkong), een restaurant in Hongkong
 L'Atelier de Joël Robuchon (Las Vegas), een restaurant in Las Vegas
 L'Atelier de Joël Robuchon (Londen), een restaurant in Londen
 L'Atelier de Joël Robuchon (Macau), een restaurant in Macau
 L'Atelier de Joël Robuchon (Monaco), een restaurant in Monaco
 L'Atelier de Joël Robuchon (Parijs), een restaurant in Parijs
 L'Atelier de Joël Robuchon (Singapore), een restaurant in Singapore
 L'Atelier de Joël Robuchon (Taipei), een restaurant in Taipei
 L'Atelier de Joël Robuchon (Tokio), een restaurant in Tokio